Даша:

 Распространённая краткая форма имени Дарья.
 (3321) Даша — астероид.
 Даша — богиня в индуизме.

Населённые пункты 
 Даша (Сычуань)
 Даша (Гуандун)
 Даша (Цзянси)

См. также 
 Дашаватара
 Дашамахавидья